Lognkosauria – takson dinozaurów z grupy tytanozaurów. Wskrzesili go we wrześniu 2007 Calvo i współpracownicy w swej publikacji A new Cretaceous terrestrial ecosystem from Gondwana with the description of a new sauropod dinosaur opisującej również nowy rodzaj tytanozaura: futalognkozaura.

Pierwszy człon nazwy bierze źródłosłów z języka Mapuche, gdzie słowo lognko oznacza szefa. Drugi, saurus, pochodzi z greki, znacząc „jaszczur”. Lognkosauria zdefiniowano jako klad obejmujący ostatniego wspólnego przodka gatunków Futalognkosaurus dukei i Mendozasaurus neguyelap i wszystkich jego potomków. Do grupy tej zalicza się także odkryty w 2017 Patagotitan. Z szacowaną masą ciała 69 ± 17 ton jest on największym tytanozaurem w chwili odkrycia, a także największym znanym nauce zauropodem. Według autorów opisu Patagotitan najbardziej bazalnym przedstawicielem Lognkosauria jest mendozazaur, stanowiący grupę siostrzaną wobec wszystkich innych Lognkosauria, dzielących się następnie na 2 klady. Pierwszy obejmuje Futalognkosaurus i Quetecsaurus. Drugi natomiast jest obszerniejszy: obejmuje Puertasaurus, Drusilasaura i klad złożony z Patagotitan i argentynozaura.

 Kladogram tytanozaurów według Calvo et al., 2007

Następujący kladogram przedstawili natomiast autorzy pracy ustanawiającej rodzaj Patagotitan (uproszczono):

Przypisy 

Tytanozaury